Turniej gry podwójnej mężczyzn w tenisie ziemnym na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie odbył się w dniach 11–16 sierpnia na Olympic Green Tennis Centre, na nawierzchni twardej (DecoTurf II).

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Medaliści olimpijscy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
Tenis mężczyzn